Nemzow bzw. Nemtsov (russisch Немцов) ist der Familienname folgender Personen:

 Boris Jefimowitsch Nemzow (1959–2015), russischer Politiker
 Iwan Nemzow (um 1665–1747), russischer Schiffbauer
 Jascha Nemtsov (* 1963), russischer Pianist und Musikwissenschaftler
 Sarah Nemtsov (* 1980), deutsche Komponistin
 Schanna Borissowna Nemzowa (* 1984), russische Journalistin und Moderatorin

Siehe auch:

 Nehmzow